Камбала — многозначное слово.
 Кáмбала или камбалá — плоская рыба, общее название рыб семейства Камбалообразные.

Персоналии 
 Камбáла (буддизм) — один из 84 буддийских махасиддх.
 Камбала, Каспарс — латвийский баскетболист.
 Камбала, Станислав — латышский стрелок, политик, публицист.

География 
 Камбала — аэропорт в Карагандинской области Казахстана, обслуживающий военный полигон Сары-Шаган.
 Камбала — местность, упоминаемая в источниках о походе Александра Македонского, вероятно, в Южной Армении недалеко от Эрзерума (:ca:Kambala).

Населённые пукты

Разное 
 Кáмбала — советская подводная лодка серии V-бис проекта Щ.
 Кáмбала — российская подводная лодка начала XX века.
 Камбáла — вид сельского спорта, гонки пар быков в Керале и Карнатаке, Южная Индия (:en:Kambala).
 Камбалá, или ироко — твёрдая порода древесины из тропической Африки, получаемая от деревьев видов Chlorophora excelsa и Chlorophora regia.
 Кáмбала — двойная звезда в созвездии Девы.
 Камбалá (Cambala) — вымышленный индийский город, место действия и основа названия для индийского сериала (:en:Cambala Investigation Agency).
 Камбала — роман Гюнтера Грасса.

См. также 
 Кампала — столица Уганды.
 Камбалу — употреблённое Марко Поло название столицы монгольской империи Юань в Китае Ханбалыка — современного Пекина.

Примечания